Сан-Хуан-де-План (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 55,53 км². Население — 153 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre el municipio de San Juan en Sobrarbe.com
 Información sobre San Juan de Plan en el portal CaiAragon.com 
 San Juan de Plan en LosPirineos.info
 Imágenes del entorno de San Juan de Plan en SanJuandePlan.com (página no oficial del municipio)

Муниципалитеты Уэски